21 februari 2002
Det ryska laget fick inte starta eftersom Larissa Lazutinas blodprov hade visat för höga värden av röda blodkroppar. Samma sak gällde det Ukrainska laget med Irina Terelia Taranenko. I och med Rysslands frånvaro blev det en uppgörelse mellan Tyskland och Norge. Tyskland drog det längsta strået och vann i spurten. Sverige gjorde en förhållandevis svag insats och kom näst sist.

Medaljörer

Resultat

Första sträckan

Andra sträckan

Tredje sträckan

Fjärde sträckan

Referenser

Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2002